Skovfaldet er et dansk vejnavn og refererer bl.a. til følgende:

 Skovfaldet (Aarhus)
 Skovfaldet (Hadsten)
 Skovfaldet (Hammel)